«River» — песня американского рэпера Эминема при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана, ставшая вторым синглом из девятого студийного альбома Эминема Revival. Сингл вышел 5 января 2018 года. Авторами песни стали сами Эминем и Эд Ширан, а также продюсер Эмиль Хейни. Видео с аудиодорожкой песни появилось на Youtube-канале Эминема 14 декабря 2017 года. За месяц оно набрало более 60 миллионов просмотров.

Позиции в чартах 
Песня добралась до первой строки британского хит-парада UK Singles Chart, став девятым синглом Эминема, возглавившим этот чарт. Также она поднялась на первое место в Норвегии и Швеции.

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации 

|-
! scope="row"| Portugal (AFP)
|Золотой
|5 000
|-

Хронология издания

Примечания 

Песни Эда Ширана
Песни 2017 года
Песни, написанные Эминемом
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Песни, написанные Эдом Шираном